Verdelli – varietà di limoni della Sicilia
 Carlo Verdelli – giornalista italiano
 Corrado Verdelli – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano